Universitatea din Leuven, sau Universitatea din Louvain, se poate referi la:
 Vechea universitate din Leuven (1425-1797);
 Universitatea de stat din Leuven (1817–1835);
 Universitatea catolică din Leuven (1835–1968);
 Katholieke Universiteit Leuven sau KU Leuven (cu începere din 1968), universitate neerlandofonă cu sediul în Leuven;
 Université catholique de Louvain sau UCLouvain (cu începere din 1968), universitate francofonă cu sedii în Louvain-la-Neuve, Bruxelles, Mons, Namur, Charleroi și Tournai.